Русев може да се отнася за:
 Георги Русев (1928-2011), български актьор
 Дилма Русев (р. 1947), бразилска икономистка, президентка на Бразилия
 Димо Русев (1872-1947), български революционер
 Диян Русев (р. 1978), български актьор и автор на документални филми
 Иван Русев (1872-1945), български офицер и политик
 Красимир Русев (р. 1983), български шахматист
 Никола Русев (1932-1990), български сценарист
 Николай Русев, няколко души с това име
 Пеньо Русев (1919-1982), български писател
 Руси Русев, няколко души с това име
 Светлин Русев (р. 1933), български художник, колекционер
 Томислав Русев, български спортен журналист
 Тончо Русев (р. 1932), български музикант
 Янко Русев (р. 1958), български щангист
 Русев (Мирослав Барняшев) (р. 1985), български професионален кечист

Български фамилни имена